Робе́рто Розе́тти (; 18 сентября 1967, Печетто-Торинезе) — итальянский футбольный судья, судивший финальный матч Евро 2008. Работал также на чемпионатах мира 2006 и 2010 годов.

Карьера 

Начал судейскую карьеру в 1983 году. С 1997 года судил матчи итальянских серий А и В. Судит матчи сборных с 2002 года. Судья ФИФА с 2003 года. Кроме родного итальянского, он говорит также на французском и английском языках.

Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) признан лучшим судьёй мира в 2008 году.

4 раза подряд (2006, 2007, 2008 и 2009) признавался лучшим судьёй итальянской серии А.

В матче Аргентина-Мексика, 1/8 финала ЧМ-2010, Розетти засчитал гол аргентинцев, забитый из явного офсайда, в результате чего FIFA объявило о том, что он не будет назначаться на поединки последующих стадий чемпионата мира.

После чемпионата мира по футболу 2010 решил завершить карьеру судьи. 42-летний Розетти мог судить матчи высокого уровня еще три года, однако решил перейти на административную работу в Национальный судейский комитет, где отвечал за Серию Б.

С июня 2011 Розетти являлся главой Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза. 10 декабря 2013 обратился с просьбой освободить его от занимаемой должности по личным обстоятельствам, которая была удовлетворена.

14 мая 2012 года судил прощальный матч Вадима Евсеева.

Чемпионат мира по футболу 2006 
Групповой этап
  —  — 2:0 
  —  — 6:0 
  —  — 3:1

1/8 финала
  —  — 3:1

Чемпионат Европы по футболу 2008 
Групповой этап
  Швейцария —  — 0:1
  —  — 0:1
Четвертьфинал'''
  —  — 1:1 (1:3 по пенальти)
Финал
  —  — 0:1

Чемпионат мира по футболу 2010 
Групповой этап + отборочные соревнования
  Гана —  Австралия — 1:1
1/8 финала
  Аргентина —  Мексика — 3:1

Примечания

Ссылки 
 FIFA profile 
 Reuters profile
 Profile on ratetheref.net

Футбольные судьи Италии
Судьи чемпионата мира по футболу 2006
Судьи чемпионата мира по футболу 2010